Az 523-as jelzésű regionális autóbusz Jászberény, autóbusz-állomás és Farmos, vasúti megállóhely között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 

A korábbi 2351-es járat 2016. december 11-étől 524-es jelzéssel közlekedik. Jelzése 2018. december 9-én 523-asra módosult, az új 524-es buszt Tápiószele és Cegléd között indították el.

Megállóhelyei

!Sorszám (↓)
! Megállóhely
!Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|*|| Jászberény, Electroluxvégállomás||*
|align=left|
|-
|*|| Jászberény, Ipartelep út||*
|align=left|
|-
|*|| Jászberény, TESCO áruház||*
|align=left|
|-
|0|| Jászberény, autóbusz-állomásvégállomás||23
|align=left|
|-
|1|| Jászberény, Kórház I.||22
|
|-
|2|| Régi Meszes kocsma||21
|
|-
|3|| Fehér kereszt||20
|
|-
|4|| Újszászi út||19
|
|-
|5|| Dudás dűlő||18
|
|-
|6|| Újerdő, iskola||17
|
|-
|7|| Újerdő, Homoki dűlő||16
|
|-
|8|| Rákóczi Tsz.||15
|
|-
|9|| Meggyespelei dűlőút||14
|
|-
|10|| Porteleki elágazás||13
|
|-
|11|| Temető dűlő||12
|
|-
|12|| Portelek, iskola||∫
|
|-
|*|| Portelek, vasútállomás||∫
|align=left|
|-
|*|| Portelek, iskola||11
|
|-
|13|| Temető dűlő||10
|
|-
|14|| Porteleki elágazás||9
|
|-
|15|| Pincegazdaság||8
|
|-
|16|| Földházi tanya||7
|
|-
|17|| Szegedi dűlő||6
|
|-
|18|| 4. sz. bolt||5
|
|-
|19|| Hudra dűlő||4
|
|-
|20|| Farmos, Szabadság utca||3
|align=left|
|-
|21|| Farmos, tüzép||2
|
|-
|22|| Farmos, községháza||1
|align=left|
|-
|23|| Farmos, vasúti megállóhelyvégállomás||0
|align=left|
|}
A *-gal jelölt megállókat csak néhány járat érinti.

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Jászberény